Артуро Берутти (; 14 марта 1858, Сан-Хуан — 3 января 1938, Буэнос-Айрес) — аргентинский оперный  конца XIX — начала XX века. Один из основоположников аргентинской профессиональной музыки.

Биография 
Сперва изучал право в Буэнос-Айресе. Благодаря музыкальному таланту, получив стипендию в 1884 году, отправился на учёбу в Европу. Музыкальное образование получил в Лейпцигской консерватории. Ученик Карла Райнеке и Саломона Ядассона. Совершенствовался в Париже (1889) и Милане (1890), где заинтересовался итальянской лирикой. Пребывание в Италии и знакомство с итальянской оперой оказали решающее влияние на А. Берутти.

С 1896 года жил в Буэнос-Айресе. Написал первую аргентинскую оперу «Пампа» (1897, Буэнос-Айрес), в которой ярко отразилось своеобразие аргентинской народной музыки.

А. Берутти принадлежат также оперы: «Вендетта» (1892, Верчелли), «Эванхелина» (1893, Милан), «Тарас Бульба» по Гоголю (1895, Турин), «Вупанки» (на сюжет легенды племени инков, 1899), «Кризе» (1902), «Ужасная ночь» (1905), «Герои» (1919, Буэнос-Айрес) и ряд музыкальных сочинений в других жанрах.

Итальянское влияние в его работах помешало их длительному присутствию на сцене в Аргентине, со временем они были полностью вытеснены операми, созданными на основе национального фольклора его родины.

В числе его учеников был Фелипе Боэро.

Примечания

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 1/Глав. ред. С. С. Мокульский — М.: Советская энциклопедия, 1961

Ссылки 
 Arturo Berutti
  Arturo Berutti

Выпускники Лейпцигской высшей школы музыки и театра
Оперные композиторы Аргентины